Archyala är ett släkte av fjärilar. Archyala ingår i familjen äkta malar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Äkta malar
Archyala